Montaldo est un patronyme italien et un nom de commune italien.

Patronyme 
 Giuliano Montaldo (né en 1930), réalisateur et scénariste italien.
 Jean Montaldo (né en 1941), journaliste et écrivain d'investigation français.

Toponyme 
Montaldo Torinese, commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont en Italie..
Montaldo Roero, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.
Montaldo Bormida, commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont en Italie.
Montaldo Scarampi, commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont en Italie.
Montaldo di Mondovì, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.

Annexes

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme italien